Euklideszi illeszkedési tér, a geometriában olyan abszolút illeszkedési tér, melyben teljesül az Eukleidész-féle párhuzamossági posztulátum
Euklideszi metrikus tér, az analízisben olyan metrikus tér, melyen egy n dimenziós euklideszi metrika van értelmezve
Euklideszi normált tér, olyan vektortér (pontosabban normált tér), melyen egy úgynevezett euklideszi norma van értelmezve
Euklideszi tér, olyan vektortér, melyen egy skaláris szorzás van értelmezve